Buam-dong kan verwijzen naar de volgende buurten (dong) in Zuid-Korea:
 Buam-dong (Busan)
 Buam-dong (Seoul)